Калинингра́д:

 Калининград — город в России, административный центр Калининградской области. 
 Калининград — российский порт на юго-восточном побережье Балтийского моря, единственный незамерзающий порт России на Балтике. 
 «Калининград» — калининградская телерадиокомпания.
 «Калининград» —  футбольный стадион в Калининграде, построенный в 2018 году для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
 Калининград — прежнее (до 1996) название города Королёва Московской области.
 Команда города Калининграда — название в 1955—1960 годах футбольной команды города.
 «Калининград» — большой десантный корабль проекта 775 Балтийского флота ВМФ России.